Рібе́йра-Гра́нде  (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Рібейра-Гранде — стара назва Сідаде-Веля.

Рібейра-Гранде (Азори)